McKellen ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon McKellen (* 1953), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Ian McKellen (* 1939), britischer Film- und Theaterschauspieler
 John McKellen (1930–2016), US-amerikanischer Musikproduzent